Das WTT Contender Amman 2023 war das dritte Turnier der WTT Series 2023 im Tischtennis. Es fand vom 6. bis 12. Februar 2023 im jordanischen Amman statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Offizielle Website (abgerufen am 9. Februar 2023)

Sportveranstaltung in Amman
Tischtennisveranstaltung 2023